Damernas -66 kg i judo vid olympiska sommarspelen 1992 avgjordes i Barcelona i mässhallen Palau Blaugrana.

Medaljörer

Resultat

Huvudträd

Återkval

Referenser 

Officiell rapport

Judo vid olympiska sommarspelen 1992